Thetford puede referirse a:

 Thetford, Norfolk, Inglaterra; 
 Thetford (Cambridgeshire), Inglaterra; 
 Thetford (Lincolnshire), Inglaterra; 
 Thetford (Vermont), Estados Unidos.